Der Begriff Waikato ist der Name

 einer Region in Neuseeland, siehe Waikato (Region)
 eines Distrikts in oben genannter Region, siehe Waikato District und
 eines Flusses in oben genannter Region, siehe Waikato River
 einer Universität, siehe University of Waikato
 eines Gebirgskamms im ostantarktischen Viktorialand, siehe Waikato Spur